Matylda Savojská (1390 – 1438) se narodila jako dcera Amadea z Achaiy a Kateřiny ze Ženevy. Dne 30. listopadu 1417 se stala druhou manželkou falckého kurfiřta Ludvíka III.

Matylda měla s Ludvíkem pět potomků:

 Matylda Falcká (1419–1482)
 ⚭ 1434 vévoda Ludvík I. Württembersko-Urašský (1412–1450)
 ⚭ 1452 Albrecht VI. Habsburský (1418–1463), rakouský vévoda
 Ludvík IV. Falcký (1424–1449), falcký kurfiřt, ⚭ 1445 Markéta Savojská (1420–1479)
 Fridrich I. Falcký (1425–1476), falcký kurfiřt, ⚭ 1471/2 Klára Tottová (c.1440–1520), morganatický sňatek
 Ruprecht Falcký (1427–1480), kolínský arcibiskup
 Markéta Falcká (1428–1466), jeptiška

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1390
Úmrtí v roce 1438
Savojští
Ženy